Це́рковь Свято́го Воскресе́ния (Це́рковь Сурб Арутю́н; ) — храм Армянской апостольской церкви в столице Свазиленда городе Мбабане. Расположена в Пайн-Вэлли.

История 
Григор Дер Балян который родился в 1914 году в городе Газиантеп, пережив геноцид армян, бежал из Турции в Египет, затем эмигрировал в Судан, после этого в Южную Африку, где он обосновался в ЮАР. Там он устроился в коммерческую компанию Olivett, расположенную в Йоханнесбурге. После ухода на пенсию он переехал в Свазиленд. Где в пригороде Мбабане Пайн-Вэлли он выкупил участок 2 гектара. На нём в 1985 году он начал строительство церкви. Строительство было закончено в 1989 году.
13 января 2016 года, король Мсвати III формально передал церковь под управление католикоса всех армян Гарегина II.
В 2016 году армянская община Свазиленда, состоящая из восьми человек приняла участие в церемониях в связи с передачей храма под управление католикоса.

Описание 
Церковь представляет собой, небольшую часовню из камня с двумя куполами, один из которых выступает в качестве колокольни. Купола расположены по обеим сторонам здания.

См. также 
 Армянская диаспора
 Религия в Свазиленде

Примечания 

Мбабане
Армянские церкви (сооружения)
Свазиленд
Армянские храмы XX века
М
Культовые сооружения, построенные в 1989 году
1980-е годы в Свазиленде